Павел Столбов:
 Столбов, Павел Афанасьевич (1929—2011) — советский гимнаст, олимпийский чемпион, чемпион мира.
 Столбов, Павел (1972—2006) — российский дзюдоист.